Замок Вімперк (чеськ. Zámek Vimperk Zámek Vimperk) — неоренесансний замок у місті Вімперк, округ Прахатіце Південночеського краю, заснований в XIII столітті.
 Вімперк — місто в Чехії поблизу Праги.